GPR может обозначать:

англоязычные аббревиатуры
 Ground Penetrating Radar (подповерхностное радиолокационное зондирование, см. Георадар и Георадиолокация);
 General Purpose Round (микропроцессор; регистр процессора);
 Ground potential rise ();

в астрономии
 GPR в галактической системе координат — третий астрономический (параллактический) треугольник.

См. также 
 GPCR (семиспиральные или серпантинные рецепторы)